Candida je lahko:
 Candidae - rod kvasovk
 Candida, Avellino (Italija)